Sammaljärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sverige
Sammaljärvet (Tärendö socken, Norrbotten, 748388-178008), sjö i Pajala kommun,  (6,07 ha)
Sammaljärvet (Tärendö socken, Norrbotten, 748422-178017), sjö i Pajala kommun, 
Sammaljärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Sammaljärvet (Karesuando socken, Lappland, 756853-180302), sjö i Kiruna kommun,  (8,16 ha)
Sammaljärvet (Karesuando socken, Lappland, 756891-180435), sjö i Kiruna kommun,  (7,75 ha)
Sammaljärvet (Karesuando socken, Lappland, 756905-180324), sjö i Kiruna kommun,  (11,5 ha)
Sammaljärvet (Karesuando socken, Lappland, 756952-180197), sjö i Kiruna kommun,  (15,7 ha)

Finland
Ylä-Sammaljärvi – en sjö i landskapet Norra Karelen
Sammaljärvi, Ulfsby, en sedan 1810-talet torrlagd och uppodlad sjö i Ulvsby i sydvästra Finland, .

Noter

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn